Се́льское поселе́ние Ногинское — муниципальное образование в Сямженском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Ногинская.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на севере с сельским поселением Раменское,
 на востоке с сельскими поселениями Режское и Коробицынское,
 на юге с сельскими поселениями Житьёвское и Сямженское,
 на западе с сельским поселением Устьрецкое.

По территории протекают реки Кубена, Сямжена, Сига, Мойменьга, Половиница, проходит федеральная автодорога М8.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Ногинский сельсовет.

Законом Вологодской области от 14 декабря 2015 года № 3824-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Житьёвское, Коробицынское, Ногинское, Режское и Устьрецкое — в сельское поселение Ногинское с административным центром в деревне Ногинская.

Население

Состав сельского поселения 

9 мая 2020 года были упразднены деревни Вахрунино, Ворониха, Завозиха, Пулиха, Середняя, Спасское.

Местное самоуправление 
 Глава сельского поселения
 Копосов Олег Валентинович

Примечания 

Муниципальные образования Сямженского района
Сельские поселения Вологодской области